Desensitized puede referirse a las siguientes entradas:

Desensitized, álbum de Drowning Pool.
 «Desensitized», canción de Green Day.